Dette er en liste over amerikanske præsidenter, siden USA's forfatning trådte i kraft i 1789. Listen viser også deres regeringstid, parti og vicepræsidenter. Farverne symboliserer partiet, de tilhørte.

Nummereringen viser, hvilket nummer i rækken de var som præsident, og der gøres ikke forskel på, om de sad én eller to perioder. Eneste undtagelse fra denne regel er Grover Cleveland, som sad i to ikke på hinanden følgende perioder. Han tælles derfor både som USA's 22. og 24. præsident. 

Frem til den 20. forfatningstilføjelse blev vedtaget 23. januar 1933 trådte den nye præsident ind i stillingen 4. marts. Efter dette tillæg blev datoen sat til 20. januar, og den første præsident, som blev taget i ed på denne dato, var Franklin D. Roosevelt, da han begyndte sin anden termin som præsident i 1937.

Præsidenter

Amerikanske præsidenter der er blevet myrdet 
Fire af USA's præsidenter er omkommet ved attentater:
 Abraham Lincoln blev skudt i Ford's Theatre 14. april 1865. Døde af sine kvæstelser dagen efter
 James Garfield blev skudt 2. juli 1881. Døde af sine kvæstelser 2 måneder senere
 William McKinley blev skudt 6. september 1901. Døde af sine kvæstelser en uge senere
 John F. Kennedy blev skudt og dræbt i Dallas 22. november 1963

Andre links 

 Amerikanske vicepræsidenter

Fodnoter

Eksterne henvisninger 

 Det Hvide Hus' side om de amerikanske præsidenter
 Biografiske facts om de amerikanske præsidenter
 Hauenstein Center for studier vedrørende præsidenterne

 
Lister over præsidenter
Præsidenter
Lister over regeringsledere